

Аблаєво — село, Туймазинський район, Башкортостан
 Аблаєво — село, Чекмагушівський район, Башкортостан